Monges, plural de monja, dona religiosa pertanyent a algun orde religiós, entre aquests:
 Monges Agustines Recol·lectes
 Monges agustinianes, monges de vida contemplativa que pertanyen al segon orde de Sant Agustí
 Monges Baptistines, religioses de vots solemnes membres de l'orde monàstic fundat en 1730 per Giovanna Battista 
 Monges Benedictines
 Monges Benedictines de l'Adoració Perpètua del Santíssim Sagrament, monges de vots solemnes pertanyents a la congregació monàstica benedictina fundada a París el 1653 per Caterina de Bar 
 Monges calatraves, orde monàstic femení dedicat a la vida contemplativa
 Monges carmelites descalces, orde religiós catòlic, de tipus mendicant
 Monges Cistercenques
 Monges Cistercenques de l'Estricta Observança
 Monges clarisses
 Monges Claustrals Passionistes, religioses de vots solemnes, dedicades a la vida contemplativa i pertanyents a l'orde religiós fundat el 1771 
 Monges Comanadores de Sant Jaume
 Monges Carmelites, religioses de vots solemnes; pertanyen a un orde mendicant femení 
 Monges Cartoixanes
 Monges concepcionistes, orde religiós de monges dedicades a la vida contemplativa fundat a Toledo per Beatriu de Silva (1424-91) 
 Monges Dominiques o Monges de l'Orde dels Predicadors, religioses de vots solemnes 
 Monges Eremites de l'Orde de Sant Ambròs ad Nemus o monges eremites ambrosianes, religioses de vots solemnes pertanyents a un orde mendicant femení 
 Monges Mínimes
 Monges gilbertines
 Monges de l'Orde de Sant Jeroni
 Monges de l'Orde de la Mercè o monges mercedàries
 Monges Premonstratenqueso monges norbertines, orde religiós branca femenina de l'Orde Premonstratenc 
 Monges Redemptoristes, religioses de vots solemnes dedicades a la vida contemplativa 
 Monges santjoanistes
 Monges Servites, monges de clausura 
 Monges Vallombrosanes, orde monàstic branca femenina de l'Orde de Vallombrosa o Congregació Benedictina de Vallombrosa
 Monges de la Visitació
 Toponímia:
 Les Monges (Premià de Dalt), casa al terme maresmenc de Premià de Dalt
 Les Monges (Solsona)
 Les Monges Franciscanes, edifici al municipi de Vilassar de Mar (Maresme) 
 Casa de les Monges, pàgina de desambiguació
 Centre cultural Les Monges
 Estany de Monges
 Font de les Monges
 Mas de les Monges
 Plaça de les Monges, espai urbà de la Seu d'Urgell
 Pujada de les Monges
 Pont de les Monges
 Safareig de les Monges
 Serra de les Monges, serra al municipi de Vallbona de les Monges a la comarca de l'Urgell 
 La Costa de les Monges, carrer de Peralada (Alt Empordà)
 Tuc des Monges o Tuc de Monges, muntanya en límit dels termes municipals de la Vall de Boí (Alta Ribagorça) i de Naut Aran (Vall d'Aran)
 Turó de les Monges, muntanya al municipi d'Alella, a la comarca del Maresme